Einsiedeln steht für folgende geographische Objekte:

in der Schweiz:
 Einsiedeln, Wallfahrtsort im Kanton Schwyz
 Bezirk Einsiedeln, Bezirk des Kantons Schwyz
 Kloster Einsiedeln, Benediktinerabtei im Kanton Schwyz

in Deutschland:
 Einsiedeln (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in Polen:
 Einsiedeln, bis 1938 Kadzidlowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kadzidłowo, Kolonie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Maria Einsiedeln (Begriffsklärung)
 Einsiedel
 Codex Einsidlensis